|-
| (32301) 2000 QN23||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32302) 2000 QO24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32303) 2000 QT24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32304) 2000 QC25||||25 серпня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (32305) 2000 QD28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32306) 2000 QT28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32307) 2000 QG31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32308) 2000 QZ31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32309) 2000 QN32||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32310) 2000 QY35||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32311) 2000 QA38||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32312) 2000 QT38||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32313) 2000 QO39||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32314) 2000 QO42||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32315) 2000 QO43||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32316) 2000 QA44||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32317) 2000 QE44||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32318) 2000 QO47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32319) 2000 QL49||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32320) 2000 QN51||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32321) 2000 QO53||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32322) 2000 QS57||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32323) 2000 QW60||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32324) 2000 QB61||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32325) 2000 QG62||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32326) 2000 QO62||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32327) 2000 QA63||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32328) 2000 QW63||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32329) 2000 QJ64||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32330) 2000 QK64||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32331) 2000 QK65||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32332) 2000 QV69||||30 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32333) 2000 QQ71||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32334) 2000 QM77||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32335) 2000 QO82||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32336) 2000 QB86||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32337) 2000 QM87||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32338) 2000 QS87||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32339) 2000 QA88||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32340) 2000 QY88||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32341) 2000 QG89||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32342) 2000 QE90||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32343) 2000 QD92||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32344) 2000 QV94||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32345) 2000 QF99||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32346) 2000 QS99||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32347) 2000 QK101||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32348) 2000 QL103||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32349) 2000 QA109||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32350) 2000 QP115||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32351) 2000 QH116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32352) 2000 QT116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32353) 2000 QX118||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32354) 2000 QN119||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32355) 2000 QA122||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32356) 2000 QM124||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32357) 2000 QR124||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32358) 2000 QS124||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32359) 2000 QZ128||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32360) 2000 QV133||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32361) 2000 QF135||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32362) 2000 QS136||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32363) 2000 QX136||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32364) 2000 QS137||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32365) 2000 QV138||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32366) 2000 QA142||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32367) 2000 QL144||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32368) 2000 QS146||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32369) 2000 QQ149||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32370) 2000 QY151||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32371) 2000 QM154||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32372) 2000 QL159||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32373) 2000 QZ168||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32374) 2000 QK169||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32375) 2000 QM169||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32376) 2000 QP169||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32377) 2000 QP170||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32378) 2000 QB173||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32379) 2000 QR177||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32380) 2000 QE184||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32381) 2000 QP185||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32382) 2000 QE187||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32383) 2000 QG188||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32384) 2000 QQ190||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32385) 2000 QU191||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32386) 2000 QB192||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32387) 2000 QR193||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32388) 2000 QU201||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32389) 2000 QJ202||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32390) 2000 QA203||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32391) 2000 QO203||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32392) 2000 QF207||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32393) 2000 QT209||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32394) 2000 QL210||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32395) 2000 QV213||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32396) 2000 QY213||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32397) 2000 QL214||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32398) 2000 QT218||||20 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32399) 2000 QA219||||20 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32400) 2000 QK220||||21 серпня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

32300